Чемпіонат Ірландії з футболу 2023 — 103-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1–18 тури

19–36 тури

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Сторінка на сайті УЄФА

2023
Ірландія
2023 в ірландському спорті